Hebel steht für:
 Hebel (Physik), ein mechanisches Kraftübertragungssystem, meist verwendet als einfaches Maschinenelement
 Hebel (Kampfsport), eine Technik im Kampfsport
 Hebel (Schach), eine Stellung beim Schachspiel
 Hebel in der Zahnmedizin, siehe Extraktion (Zahnmedizin)#Instrumente
 Hebel in der Finanzwirtschaft, siehe Leverage-Effekt 
 Schalthebel (Begriffsklärung)

geographische Objekte:
 Hebel (Wabern), Ortsteil der Gemeinde Wabern, Hessen

Unternehmen:
 Josef Hebel (Unternehmen), Josef Hebel GmbH & Co KG, Bauunternehmen mit Sitz in Memmingen, siehe 
 Hebel AG, ehemaliger Baustoffkonzern mit Sitz in Emmering, heute Teil der Gruppe Xella 

Hebel ist der Familienname folgender Personen:
 ein althessisches Rittergeschlecht, siehe Hebel (Adelsgeschlecht)
 Arthur Hebel (1899–1981), deutscher Leichtathlet
 Benedikt Hebel (1865–1922), römisch-katholischer Priester und Reichstagsabgeordneter der Zentrumspartei und der Bayerischen Volkspartei
 Frieda Hebel (1904–1995), deutsch-israelische Schriftstellerin
 Friedrich Wilhelm Hebel (1875–1931), bayerischer Pädagoge, pfälzischer Volkskundler und Sagenforscher 
 Joachim Hebel (* 1986), deutscher Journalist und Fußballkommentator
 Johann Peter Hebel (1760–1826), deutscher Dichter

 Karl Hebel (* 1923), deutscher Handballspieler und Handballtrainer
 Stephan Hebel (* 1956), deutscher Journalist und Publizist
 Silvia Hebel, deutsche Filmeditorin
 Torsten Hebel (* 1965), deutscher Moderator, Kabarettist, Schauspieler und Evangelist
 Udo Hebel (* 1956), Amerikanist und Hochschullehrer 
 Uli Hebel (* 1988), deutscher Journalist und Fußballkommentator
 Wilhelm Karl Hebel (1852–1930), deutscher Forstmeister und Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Zdravko Hebel (1943–2017), jugoslawischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Hebbel 
 Hebl